Кайла — один з діалектів агавських мов

 Кайла — громада, земля Тюрингія, Німеччина
 Кайла — село, Яйський округ, Кемеровська область, Росія
 Кайла — село, повіті Бистриця-Несеуд, Румунія

 Кайла Гаррісон (*1990) — американська дзюдоїстка
 Кайла Макалістер (*1988) — новозеландська регбістка
 Кайла Юелл (*1985) — американська акторка

Див. також 
 Кейла (значення)